Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Haehnel che ha battuto in finale Chris Guccione 7-64, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Konstantinos Economidis (quarti di finale)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Óscar Hernández (quarti di finale)

 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (Campione)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Răzvan Sabău (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2006